Als Mordfliegen werden Vertreter folgender Raubfliegen-Gattungen bezeichnet:

 Laphria
 Andrenosoma
 Choerades
 Choerades fimbriata